Хогеванк (; также известный как Хокеванк, Огеванк, Кармир ванк , церковь Святого Карапета (Сурб Карапет), монастырь Дзорагюх, ) — армянский монастырский комплекс XIII века, расположенный в 3 км к северо-западу от села  Ширакской области Армении.

История 
Согласно надписи над северным входом, Хогеванк построен в 1205 году. 23 ноября 2013 года монастырь был освящен предводителем  епископом Микаэлом Аджапахяном. Духовный пастырь общины  отец Степанос Аветисян рассказал, что, хотя принято считать датой постройки Хогеванка XIII век, в некоторых документах есть сведения о нём с VII века. В последний раз монастырь ремонтировали в 1985 году.

Устройство монастыря 
Хогеванк относится к купольному зальному типу. С восточной стороны находится полукруглая старшая усыпальница, по обеим сторонам которой расположены сводчатые складские помещения прямоугольной формы. Имеет два входа, с западной и северной сторон. Купол с цилиндрическим барабаном был снесен в 1939 году в результате землетрясения и был отремонтирован в 1980-х годах. Построена из тесаных камней из красного туфа. Черный и серый туф также использовался при последующих ремонтных работах.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Хогеванк — 3D модель

Культовые сооружения по алфавиту
Монастыри по алфавиту
Армянские монастыри
Монастыри Армении
Армянские храмы XIII века